Rudolf Wanzl (1924-2011) – imprenditore tedesco
 Wanzl Metallwarenfabrik GmbH – azienda tedesca, costruttrice di carrelli per supermercati